Logi est usuellement un prénom qui peut désigner :

Personnalités 
 Logi Gunnarsson (1963-), un philosophe Islandais.
 Logi Gunnarsson (1981-), un joueur de basket-ball Islandais.
 Logi Geirsson (1982-), un joueur de football et de handball Islandais.  
 Logi Bergmann Eiðsson (1966-), un	Islandais.
 Logi Ólafsson (1954-), un joueur de football Islandais.
 Stefán Logi Magnússon (1980-), un	joueur de football Islandais.

Mythologie 
 Logi, une divinité présente dans la mythologie nordique.

Autre 
 Logi, le nom d'une marque de produits commercialisés par Logitech.

Homonymie de prénom